Красногорьевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Красногорьевский сельсовет — в Богучанском районе Красноярского края.
 Красногорьевский сельсовет — в Рыбинском районе Красноярского края.